Tessera peut faire référence à :
 Tessera (exogéologie) ;
 Tessera (île) une île de la lagune de Venise, en Italie ;
 Tessera (morphologie), une forme de mutation du serpent des blés.